Tenuta San Guido () — итальянское винодельческое хозяйство, расположенное в тосканском субрегионе Болгери и имеющее собственную субрегиональную категорию Bolgheri Sassicaia DOC. Производит три красных сухих вина с собственных виноградников: Sassicaia Bolgheri Sassicaia DOC; Guidalberto IGT и Le Difese Toscana IGT. Также в хозяйстве производят традиционное оливковое масло первого холодного отжима Tenuta San Guido Extra Vergine di Oliva и с 1994 года граппу Grappa di Sassicaia совместно с известным итальянским производителем из области Венеция Якопо Поли.

Хозяйство принадлежит знатной семье Инчиза делла Роккетта, считающейся пионерами в области освоения бордосских сортов винограда в Италии и создания «супертосканских» вин. Маркиз Марио Инчиза делла Роккетта () вместе с Джакомо Такисом создал в 1968 году первое «супертосканское» вино «Сассикайя», которое в 1974 году на «слепой дегустации», устроенной журналом «Decanter», одержало победу над легендарным французским бордо гран крю.

Bolgheri Sassicaia DOC 
 Сассикайя — в переводе с тосканского диалекта итальянского языка означает «каменные земли»
 Регион: Bolgheri Sassicaia Denominazione di Origine Controllata
 Площадь виноградников: 75 гектаров
 Тип почвы: гравий
 Сорта винограда: Каберне Совиньон — 85 %, Каберне Фран — 15 %
 Возраст лоз: 25—30 лет
 Плотность посадки: 4000—5000 лоз на гектар
 Сбор винограда: только вручную
 Ферментация: проходит вместе с кожицей ягод порядка 15 дней в чанах из нержавеющей стали под температурным контролем с периодическим перемешиванием «шапки» и проведением делестажа
 Выдержка: вино вызревает 24 месяца в 225-литровых бочках из французского дуба (из Алье и Тронсё), треть из которых — новые, с последующей шестимесячной довыдержкой в бутылках перед поступлением в продажу
 Объём производства: порядка 180 000 бутылок, в зависимости от урожая года

Guidalberto IGT 
 Название: Впервые было представлено в 2000 году, как «второе вино» знаменитого Sassicaia. Было создано Николо Инчеза делла Роккетта при участии энолога Себастьяно Россо. Для этого вина были специально посажены отдельные виноградники. Названо в честь Гуидальберто делла Герардеска () — предка Николо по материнской линии, жившего в XIX столетии и занимавшегося новаторским виноделием в Болгери
 Регион: Tuscany Indicazione Geografica Tipica
 Тип почвы: гравий
 Сорта винограда: каберне совиньон — 45 %, мерло — 45 % и санджовезе — 10 %
 Возраст лоз: 15—20 лет
 Сбор винограда: только вручную
 Ферментация: проходит вместе с кожицей ягод в чанах из нержавеющей стали под температурным контролем — 15 дней для каберне совиньон и мерло, 12 дней для санджовезе
 Выдержка: вино вызревает 12 месяцев в бочках из французского и американского дуба, из которых 30 % — новые, а 70 % из-под предыдущих урожаев Sassicaia, с последующей трехмесячной довыдержкой в бутылках перед поступлением в продажу
 Объём производства: порядка 150 000 бутылок, в зависимости от урожая года

Le Difese IGT 
 Название: в переводе с итальянского — защита
 Регион: Tuscany Indicazione Geografica Tipica
 Тип почвы: гравий
 Сорта винограда: каберне совиньон — 70 %, санджовезе — 30 %
 Возраст лоз: 15—20 лет
 Сбор винограда: только вручную
 Ферментация: проходит вместе с кожицей ягод в чанах из нержавеющей стали под температурным контролем 15 дней для каберне совиньон и санджовезе
 Выдержка: вино вызревает 12 месяцев в бочках из французского и американского дуба, с последующей трехмесячной довыдержкой в бутылках перед поступлением в продажу
 Объём производства: порядка 120 000 бутылок, в зависимости от урожая года

Оливковое масло 
 Регион: Тоскана, Болгери
 Сорта оливок: Франтойо, Раджиоло, Морайоло
 Расположение: площадь — 650 гектаров, 50 метров над уровнем моря
 Плотность посадок: 225 деревьев на гектар
 Объем производства: от 30 000 до 40 000 бутылок в год
 Кислотность: 0,3 %

Примечания

Литература 
 Burton Anderson, James Suckling, David Peppercorn, Luigi Veronelli, Serena Sutcliff «Sassicaia: The Supertuscan Original», Centro Di, 2001, ISBN 8870383474

Ссылки 
 Tenuta San Guido — официальный сайт хозяйства
 Сага Сан Гуидо Об истории семьи Инчиза делла Роккетта и создании вина Сассикайя.
 Тоскана: новые горизонты.
 Джакомо Такис был признан человеком года по версии журнала Decanter.

Винодельческие хозяйства Италии